Le terme formation peut avoir les significations suivantes :

Éducation 
 Séminaire ou stage de formation. Par exemple : formation en parapente ;
 Formation d'enseignement : 
Formation initiale,
Formation continue,
Formation continue en France, 
Formation professionnelle,
Formation professionnelle en France, 
Formation professionnelle en Suisse, 
Formation par alternance, 
Formation par alternance en France.

Sciences 
 En cosmologie : formation de l'univers,
En géologie : formation géologique,
En astronomie : formation de la Terre, formation de la Lune.

Regroupement 
 Formation aérienne (armée, oiseaux),
 Formation militaire,
 Juridiction : formation de jugement,
 Formation musicale,
 Formation (ou parti) politique;

Culture 
 Formation, un roman paru chez Gallimard en 2007,
 Formation, une chanson de la chanteuse américaine Beyoncé sorti en 2016.

Voir aussi

Articles connexes